Herxheim kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Herxheim am Berg – kommun i Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz, 
 Herxheim bei Landau/Pfalz– kommun i Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz,